Шарк () или Шарки () — короткая форма от Машрик (), означающего Восток.
 Шарк, Мухаммед Хасан (род. 1925) — государственный деятель Афганистана
 Шарк, Эми (род. 1986) — австралийская инди-поп певица
 Шарк — залив в северо-западной части австралийского штата Западная Австралия, расположенный примерно в 650 км к северу от города Перт
 «Шарк» — дом издательства в Ташкенте, Узбекистан
 «Шарк» — скорый электропоезд по маршруту Ташкент — Самарканд (Узбекистан)

См. также 
 Шарки
 Шаркия